18. århundrede – 19. århundrede – 20. århundrede – andre århundreder

Det 19. århundrede består af årene 1801 til 1900, det er ofte forvekslet med 1800-tallet som består af årene 1800 til 1899.

Begivenheder 
 Krige i 1800-tallet
 Danmarks ekspansion efter 1864

Personer 
 Nogle europæiske regenter i det 19. århundrede

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder